Отворено првенство Ротердама (познат и по спонзорском имену ABN AMRO World Tennis Tournament) је тениски турнир за мушкарце из АТП серије 500. Одржава се сваке године у дворани Ahoy Rotterdam на тврдој подлози.

Премијерно издање било је у новембру 1972. када је турнир освојио Артур Еш. Наредне 1973. године такмичење није одржано да би од 1974. било пребачено за март. Од 1974. ABN AMRO подржава организацију турнира, што је најдуже спонзорство на АТП туру.

Финале сингла између Лендла и Макенроа 1984. прекинуто је при резултату 6:0, 1:0 након анонимне дојаве о постављеној бомби. Пошто је утврђено да је створена лажна узбуна и публика враћена на своја места, меч ипак није одигран до краја јер Лендл није био спреман за наставак.

Функцију директора турнира од 2004. обавља бивши холандски тенисер Рихард Крајичек.

Рекордна посећеност била је 2013. када је мечеве посматрало преко 116.000 људи.

Протекла финала

Појединачно

Парови

Референце

Спољашње везе 

 Званична презентација  
 Профил турнира на сајту АТП 

АТП 500 серија
Спорт у Холандији
Тенис